Invasão britânica do Tibete (1903-1904)
Expedição chinesa ao Tibete (1910)
Invasão chinesa do Tibete em 1950

Desambiguações de história